Чемпионат СССР по боксу 1926 года — 1-й чемпионат СССР по боксу, проходил с 8 по 12 апреля 1926 года в Москве. В первенстве принимали участие 23 боксёра из 5 городов страны. Формула встреч была 3 раунда по 3 минуты. В случае сомнения в определении победителя назначался 4-й раунд длительностью в 2 минуты. Чемпионат проходил по круговой системе. В весовых категориях до 51 кг, до 54 кг, до 81 кг и свыше 81 кг было заявлено по одному участнику. Звание чемпиона в этих весовых категориях было присвоено условно.

Медалисты

Ссылки 
 Чемпионаты СССР по боксу
 1.Soviet Union National Championships — Moscow — April 8-12 1926

Соревнования по боксу в Москве
Апрель 1926 года
Спорт в России в 1926 году
1926 год в Москве